Сверхъесте́ственное — категория, обозначающая реальность, воспринимаемую сознанием как принципиально отличную от обычной действительности и в пределах «потустороннего» каузального понимания необъяснимую. Онтологически сверхъестественное — запредельное обыденной действительности, сверхприродное и сверхэмпирическое; гносеологически — непознанное и требующее специальных форм познания; феноменологически — необыкновенное, таинственное; психологически — опыт аффекта; аксиологически — ценность высокого порядка.

Супранатурали́зм (от  — сверх, и naturalis — природный, естественный) — мировоззренческая концепция, утверждающая существование особого духовного мира; вера в особый духовный мир.

В отличие от антропопатизма и антропоморфизма, одушевляющих предметы и явления природы, супранатурализм представляет фантастический мир сверхъестественных образов, обитающих за пределами чувственного мира. Например, солнце или река как живые, разумно и целесообразно действующие существа есть реальные объекты анимизма; боги Гелиос или Варуна как личности, стоящие выше человека, как божества есть мифические образы супранатурализма.

Многозначность понятия 
В понятие сверхъестественного вкладываются также такие значения, как гротескное, фантастическое.
В средние века схоластика в терминах сверхъестественного, взятого в значении супранатуралистического, сверхприродного, описывала божественное.

Вера в сверхъестественное 
Социально-культурный антрополог Э. Э. Эванс-Причард после изучения народа азанде Северного Судана в 1937 году пришёл к выводу, что у первобытных народов нет разделения на «естественное» и «сверхъестественное», и колдовство для них — часть «нормы», а не экстраординарное событие.

Исследование 2016 года показало, что вера в сверхъестественное, свойственная религиозным и паранормальным верованиям, коррелировала у испытуемых со всеми изучаемыми переменными — с низким уровнем систематизации, слабыми интуитивными физическими навыками, плохими техническими способностями, слабыми способностями к мысленному вращению объектов, низкими школьными оценками по математике и физике, низким общим уровнем знакомства с физическими и биологическими явлениями, интуитивным способом мышления и, в особенности, со свойством присваивать ментальность нементальным явлениям. Регрессионный анализ показал, что наиболее значительными предикторами веры в сверхъестественное были низкий уровень общего понимания физического мира и интуитивный способ мышления.

См. также 

 Нуминозность
 Трансцендентность

Примечания

Литература 
 Вебер М: Избранные произведения, 1990.
 Вебер М: Образ общества, 1994.
 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении, 1994, ISBN 5-7155-0747-2
 
 Penzoldt P. The Supernatural in Fiction. L., 1952

Ссылки 
 

Психические процессы
Религия
Сверхъестественное
Мистика
Мировоззрение
Метафизика
Магия